USS Claxton — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера Томаса Клакстона ().

 USS Claxton (DD-140) — ескадрений міноносець типу «Вікс». На службі у складі ВМС США протягом 1919-1940 років. У 1940 році переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Salisbury (I52)». У вересні 1942 переданий до складу Канадських ВМС, у червні 1944 року виведений зі складу флоту та проданий на брухт. 
 USS Claxton (DD-571)  — ескадрений міноносець типу «Флетчер». На службі у складі ВМС США протягом 1942-1946 років. У 1959 році переданий ВМС ФРН, де отримав назву «Zerstörer 4 (D 178)». На службі до 1981 року.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни